San Remo eller Sanremo kan syfta på:

 Sanremo
 San Remo bageri – ett före detta bageri i Västberga, Stockholm
 San Remo-festivalen – en musiktävling som hålls årligen i staden Sanremo
 San Remokonferensen – ett möte som hölls i San Remo i Italien den 19-26 april 1920 mellan de i första världskriget allierade segermakternas ledande män 
 Sanremorallyt – en italiensk rallytävling som hålls runt staden Sanremo
 Milano-Sanremo – ett cykellopp i Italien